Голо́вківська сільська́ ра́да — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Головківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Малинський район
 Головківська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Головківська сільська рада — Черкаська область, Чигиринський район